Stato sicuro – stato di un sistema che garantisce la prevenzione del deadlock
 Stato sicuro – secondo il Modello Bell-LaPadula è uno stato in cui è garantita la sicurezza e riservatezza dei dati